Forni ima više značenja:
 Forni (Asti)
 Forni (Livorno)
 Forni (Vičenca)